L'expression « patrimoine vivant » peut faire référence à :
 Entreprise du patrimoine vivant, label officiel français ;
 le patrimoine culturel immatériel, catégorie de patrimoine de l'UNESCO.